

Омутна — річка у Кіровській області та Удмуртії, ліва притока Вятки
 Омутна — річка у Свердловській області
 Омутна — річка у Свердловській області, ліва притока Західної Чусової
 Омутна — річка у Свердловській області
 Омутна — річка у Пермському краю
 Омутна — річка у Томській області, права притока Великої Киргизки
 Омутна — селище, Зоринський район, Алтайський край

Див. також 
 Велика Омутна
 Омут